Anchieri ist der Nachname der folgenden Personen:

 Germán Anchieri (* 1979), uruguayischer Ruderer
 Leandro Anchieri, uruguayischer Ruderer
 Pablo Anchieri (* 1989), uruguayischer Radsportler
 Rodrigo Anchieri, uruguayischer Ruderer